Косалар (, ) — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики, расположено в Ходжалинском районе Азербайджана; согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село — в Аскеранском районе НКР. Село расположено в 3,6 км к западу от Степанакерта (Ханкенди) на высоте 1507 м.

Известные уроженцы 
 Мамедов, Мовсум Шахин оглы — Национальный Герой Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 Kosalar, Azerbaijan

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики